Topornica – część wsi Lipsko w woj. lubelskim
 Topornica – rzeka w woj. lubelskim
 Topornica (Securigera) – rodzaj roślin z rodziny bobowatych